Departamento San Javier ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Argentinien:

 Departamento San Javier (Córdoba) in der Provinz Córdoba
 Departamento San Javier (Misiones) in der Provinz Misiones
 Departamento San Javier (Santa Fe) in der Provinz Santa Fe